Родниковский сельсовет — административно-территориальная единица и/или муниципальное образование в России:

 Родниковский сельсовет — Ивановская область, Родниковский район.
 Родниковский сельсовет — Краснодарский край, Белореченский район.
 Родниковский сельсовет — Краснодарский край, Курганинский район.
 Родниковский сельсовет — Красноярский край, Шарыповский район.
 Родниковский сельсовет — Пензенская область, Лунинский район.
 Родниковский сельсовет — Пермский край, Соликамский район.
 Родниковский сельсовет — Ростовская область, Кагальницкий район.
 Родниковский сельсовет, с 2004 года село Родниковское — Ставропольский край, Арзгирский район, упразднён в 2020 году.
 Родниковский сельсовет — Татарстан, Алексеевский район.
 Родниковский сельсовет — Челябинская область, Троицкий район.